Cailiti (Kailiti) bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort und Aldeia im Suco Hatugau, siehe Hatugau
 einen Ort und Aldeia im Suco Goulolo, siehe Goulolo (Letefoho)